Stati Uniti d'America
 Audubon Park – città  della Contea di Jefferson, Kentucky
 Audubon Park – borough della Contea di Camden, New Jersey